Le Bouchaud, commune française de l'Allier
 Le Bouchaud, ancienne commune française du Jura

Voir aussi 
 Bouchaud